Хајланд Лејк има више значења:
 Хајланд Лејк (Њу Џерзи)
 Хајланд Лејк (Алабама)